Party peut désigner :
 Party, une fête, une soirée ou une réception. L'anglicisme  s'emploie au masculin en français québécois et se prononce « parté » (plus précisément [paʁte]). En France, le terme est également parfois utilisé, mais s'emploie au féminin et se prononce « partie ».

Cinéma 
 , film de Govind Nihalani sorti en 1984 ;
 , film de Eric Swelstad sorti en 1994 ;
 Party, film de Manoel de Oliveira sorti en 1996 ;
 La Party, film de Blake Edwards sorti en 1968 ;
 Le Party, film de Pierre Falardeau sorti en 1990.

Musique 
 Party, album de Iggy Pop ;
 Party, chanson de Beyoncé Knowles avec André 3000 ;
 Party, chanson de Girls' Generation.

Patronyme 
 Robert Party,  acteur français de cinéma et de théâtre.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de titre